Oriani ist der Nachname folgender Personen:

Alfredo Oriani (1852–1909), italienischer Schriftsteller
Barnaba Oriani (1752–1832), italienischer Astronom
Carlo Oriani (1888–1917), italienischer Radrennfahrer